Un rhombe désigne :
 le rhombe, un instrument de musique ; 
 un ancien nom pour le losange, une figure géométrique.